Ḩammāl kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩambal, ort, Khorasan,

Syrien 

 Tall Huwaymil, kulle, Rif Dimashq, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar